Артуир:
 Артуир ап Фернвайл — король Гливисинга (775—810). 
 Артуир (король Диведа)